Лос Коралес има више значења:

 Лос Коралес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Коралес, Лос Коралес Бланкос (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Коралес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Коралес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Коралес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Коралес (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Коралес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Коралес (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Коралес, Леон Веласко (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Коралес (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Коралес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Коралес (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Коралес (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Коралес (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Коралес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Коралес (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Коралес (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Коралес (Ахакуба), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Коралес (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Коралес (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Коралес (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Коралес (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коралес, Меса дел Тирадор (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коралес (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коралес (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коралес (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коралес, Виља де Гвадалупе (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коралес, Сан Хосе де лос Коралес (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коралес (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коралес (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коралес (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Коралес (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Коралес (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Коралес (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Коралес (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Коралес (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Коралес (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Коралес (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Коралес, Нуева Росита (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Коралес (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Коралес (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Коралес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Коралес (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Коралес (Нако), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Коралес (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Коралес, Метатерос (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Коралес, Сан Бартоло (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Коралес (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Коралес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Коралес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Коралес, Ла Ангостура (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Коралес (Халосток), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Коралес (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Коралес (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Коралес, Емилијано Запата (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику